Lac Karoum peut désigner :
 le lac Karoum, un lac égyptien
 le lac Karoum, un lac éthiopien